Otto II van Zutphen  (ca. 1060 – 1113)
 Otto II van Meißen (1125 - 18 februari 1190)